Objazda ist der Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Oppeln:
 Objazda (Namysłów) (Obischau, Kreis Namslau/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Objazda (Ustka) (Wobesde, Kreis Stolp/Pommern)